Comuna Palanca se poate referi la:
Comuna Palanca din județul Bacău, România
Comuna Palanca din raionul Drochia, Republica Moldova

Vezi și 
 Palanca (dezambiguizare)